Сен-Жульє́н-ле-Петі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південь від Парижа, 36 км на схід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 152 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 322,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жульєн-ле-Петі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жульєн-ле-Петі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна